Línea 185 puede referirse a:

 Línea 185 de autobús regular en Barcelona
 Línea 185 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 185 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 185 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.